

Patronyme 

 Augustin Sagna (1920-2012), prélat catholique sénégalais ;
 Bacary Sagna (né en 1983), un footballeur français ;
 Caterina Sagna (née en 1961), une danseuse et chorégraphe italienne ;
 Carlotta Sagna (née en 1964), une danseuse et chorégraphe italienne ;
 Christophe Sagna (1954-2016), un footballeur sénégalais ;
 Famara Ibrahima Sagna (né en 1938), un homme politique sénégalais ;
 Georgette Sagna (née en 1991), une judokate sénégalaise ;
 Henri Sagna (né en 1973), un artiste sénégalais ;
 Monica Sagna (née en 1991), une judokate sénégalaise ;
 Pierre Sagna (né en 1990), un footballeur franco-sénégalais ;
 Robert Sagna (né en 1939), un homme politique sénégalais.
 Abdou Sagna (né en 1976),un cascadeur depuis 2006 et spécialiste en arts-martiaux et sport de combat en France à Rouen.

Toponyme 

 Sagna, le chef-lieu de l'arrondissement de Sagna (Sénégal) et de la communauté rurale de Sagna ;
 Sagna, une commune roumaine du Județ de Neamț.